Abdelrrahim Ouakili (Rabat, 12 de dezembro de 1970) é um ex-futebolista profissional marroquino, meia-atacante, disputou a Copa do Mundo de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Nascidos em 1970
Naturais de Rabat
Futebolistas de Marrocos
Futebolistas do 1. FSV Mainz 05
Futebolistas do TSV 1860 München
Futebolistas do Xanthi FC
Futebolistas do Karlsruher SC
Jogadores da Seleção Marroquina de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1998
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998